Pomona kan syfta på:

 Pomona – fruktens och trädgårdarnas gudinna i romersk mytologi
 Kvarteret Pomona –  två kvarter i Gamla stan
 32 Pomona – en asteroid

Geografi

Antarktis 

 Pomona (platå),

Storbritannien 

 Mainland, Orkneyöarna, ö, Skottland,

USA 

 Pomona, Kansas, ort, Franklin County, 
 Pomona, Missouri, ort, Howell County, 
 Pomona, New Jersey, ort, Atlantic County, 
 Pomona, New York, ort, Rockland County, 
 Pomona, Kalifornien, ort, Los Angeles County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar